Sébastien Chavanel (1981 - ), coureur cycliste professionnel français ;
 Sylvain Chavanel (1979 - ), coureur cycliste professionnel français ;